Челопек може да се отнася за някое от следните села:

 Челопек, община Враца, България;
 Челопек, община Бървеница, Република Македония;
 Челопек, община Старо Нагоричане, Република Македония.

Вижте също 
 Челопеч, село в община Челопеч, България;
 Челопечене, село в Община Каварна, България;
 Челопечене, квартал на София, България;
 Челопеци, село в община Вранещица, Република Македония.